Die isländische Fußballmeisterschaft 1983 war die 72. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 28. Mai 1983 und endete mit den letzten Spielen am 11. September 1983.

Der Titel ging zum elften Mal an ÍA Akranes.

Abschlusstabelle 

Da ÍA Akranes sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft gewann, war der unterlegene Pokalfinalist ÍB Vestmannaeyja im Europapokal der Pokalsieger 1984/85 startberechtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1983
1983